Ваня Кінґ і Надія Петрова були чинними чемпіонками. Цього разу обидві вони виступали, але з разом іншими партнерками.Кінґ грала в парі з Чжен Цзє, а Петрова грала в парі з Хіселою Дулко, обидві програли парі Даніела Гантухова і Ай Суґіяма, в першому колі і півфіналі відповідно.Аліса Клейбанова і Франческа Ск'явоне виграли титул, перемігши у фіналі пару Даніела Гантухова і Ай Суґіяма з рахунком 6-4, 6-2.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 
 Main Draw (English) 
 Main Draw (Japanese)

Парний розряд